Hizen bezeichnet:
 die Provinz Hizen
 ein anderer Name für ein Lehen in dieser: Saga (Han)
 den späteren Namen des Linienschiffs Retwisan